|}

Die Bahnstrecke Zhangjiakou–Tangshan () führt vom Bahnhof Kongjiazhuang in Zhangjiakou zum Hafen Tangshan-Caofeidian. Die Bahnstrecke bildet den ersten Teils des Transportkorridors Ordos–Tangshan.

Die 2015 in Betrieb genommene Neubaustrecke ist Chinas vierte große Kohlebahn nach der Bahnstrecke Datong–Qinhuangdao, der Bahnstrecke Shenmu–Huanghua und der Bahnstrecke Watang–Rizhao. Sie besitzt 17 Bahnhöfe und hat insgesamt 174 Brücken (137 km) sowie 85 Tunnel (230 km). Die gesamten Investitionskosten für den Bau betrugen 39,7 Mrd. Yuan (5,35 Mrd. Euro). Die Bahnstrecke Zhangjiakou–Tangshan ist für eine jährliche Frachtmenge von 200 Millionen Tonnen ausgelegt.

Nach dem Verbot des Kohletransport mit dem LKW in den Hafen von Tianjin wird Zhangjiakou voraussichtlich ein wichtiger Knotenpunkt für den Kohletransport werden.

Weblinks 

 OSM-Relation Zhangtan Railway

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Hebei
Erbaut in den 2010er Jahren